Svartsteklar (Proctotrupidae) är en familj av steklar som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Svartsteklar ingår i ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Proctotrupidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar